Бучацький повіт — колишня адміністративна одиниця в Галичині.
 Бучацький повіт Королівства Галичини та Володимирії.
 Бучацький повіт Західно-Української Народної Республіки.
 Бучацький повіт Тернопільського воєводства часів Другої Польської Республіки.

Див. також 
 Бучацький район

Історія Бучацького району
Історія Монастириського району